

Geografia
Cadè – frazione di Reggio Emilia
Cadé – frazione di Roncoferraro in provincia di Mantova
Cadé – località nel comune di Torrazza Coste in provincia di Pavia

Persone 
Giancarlo Cadé – calciatore e allenatore italiano
Giuseppe Cadé – calciatore italiano

Pagine correlate
 Cade